Зандер: () — немецкая фамилия.

 Зандер, Август (1876—1964) — немецкий фотограф.
 Зандер, Александр Карлович (18..—?) — русский врач, происходил из семьи прусских подданных.  В 1888 был старшим судовым врачом на клипере  Наездник, в 1894 защитил докторскую диссертацию, в 1896 стал врачом великого князя Михаила Николаевича, а в 1897 назначен почётным лейб-медиком.  Был ассистентом Л. Бертенсона и входил в группу врачей, лечивших П. И. Чайковского во время его последней болезни.  
 Его сын, Зандер, Юрий Александрович (ок. 1900—?) — русский композитор и музыковед, ученик Б.В. Асафьева.  В 1927 году проходил свидетелем в Ленинграде по делу членов «Ордена рыцарей Чаши Святого Грааля»; дальнейшая судьба неизвестна.
 Зандер, Алёна (Елена Сетунская, род. 1961) — американская телеведущая.
 Зандер, Лев Александрович (1893—1964) — русский философ.
 Зандер, Отто (1941—2013) — немецкий актёр.
 Зандер, Фердинанд (1840—1921) — немецкий педагог.
 Зандер, Христиан (1756—1819) — датский и немецкий драматург.
 Зандер, Эрнст (1916—1990) — обершарфюрер СС, служащий гестапо.

См. также 
 Sander
 Сандер